Darien of Darién kan verwijzen naar:

Colombia:
Darién (Colombia), een gemeente in het departement Valle del Cauca
Golf van Darién

Panama:
Darién (regio), een gebied langs de grens van Panama en Colombia
Darién (provincie)
Nationaal park Darién
Santa María la Antigua del Darién, een kolonie gesticht en verlaten in het begin van de 16e eeuw

Verenigde Staten:
Darien (Connecticut)
Darien (Georgia)
Darien (Illinois)
Darien (New York)
Darien (Wisconsin)